84-й полк может означать:

Пехотные и стрелковые полки 
 84-й пехотный Ширванский полк
 84-й Нью-Йоркский пехотный полк
  84-й (Шлезвигский) пехотный полк  35-й пехотной бригады 18-й дивизии 9-го армейского корпуса Германской имперской армии
  84-й полк войск НКВД 
  84-й стрелковый Зволенский Краснознамённый полк  6-й стрелковой дивизии (командир — майор Дородных Семен Капитонович (1899—1943))
  84-й гвардейский стрелковый полк 
  84-й стрелковый Зволенский Краснознамённый полк 
  84-й полк линейной пехоты  1-й бригады Дивизии Груши (Первая империя)

Авиационные полки 
 84-й «А» истребительный авиационный полк (101 гиап)
 84-й «А» истребительный авиационный полк (348 иап, 743 иап)
 84-й истребительный авиационный полк
 84-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО

Механизированные и танковые полки 
  84-й гвардейский механизированный полк 
  84 отдельный танковый полк  Приволжского военного округа, 65-й, а затем 13-й армий Центрального фронта. Сформирован из 84-й танковой бригады
  84-й танковый полк  42-й танковой дивизии

Артиллерийские и миномётные полки 
  84-й артиллерийский полк , впоследствии —  1-й артиллерийский полк морской пехоты 
  84-й гвардейский миномётный Новозыбковский Краснознамённый, орденов Суворова и Александра Невского полк , впоследствии — 79-я гвардейская реактивная артиллерийская Новозыбковская Краснознамённая, орденов Суворова и Александра Невского бригада

Инженерные полки 
  84-й инженерный полк РВГК , впоследствии —  84-й ракетный полк  29-й ракетной бригады, а с мая 1961 года – 46-й ракетной дивизии, переформирован из 640-го отдельного инженерного дивизиона.

Другие полки 
  84 полк войск НКВД по охране железных дорог